

Toponyme 
 Envy est une ancienne commune suisse du canton de Vaud, aujourd'hui intégrée à Romainmôtier-Envy

Culture 
 Envy est un film australien réalisé par Julie Money en 1999
 Envy est un film américain réalisé par Barry Levinson en 2004
 Envy (Kıskanmak) est un film turc réalisé par Zeki Demirkubuz en 2009
 Envy est un groupe de screamo japonais
 Envy est un parfum de la marque Gucci
 Envy est un magazine de presse féminine de potins people et mode du groupe Marie Claire parue pour la première fois le  ; en  il fusionne avec le Be magazine de Lagardère Active
 Envy est un homonculus de la série Fullmetal Alchemist
 Envy (Kenvylie Lemay) est un personnage créé par Élodie Côté.  Il est alcoolique et gros.
 Envy est un groupe de musique norvégien
 Team Envy est une équipe de sport électronique américaine

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie
Homonymie de titre